Anna Pawlowa ist der Name folgender Personen:

*Anna Anatoljewna Pawlowa (* 1987), russische Turnerin
Anna Pawlowna Pawlowa (1881–1931), russische Tänzerin

Siehe auch:
 Anna Pawlowna (1795–1865), Königin der Niederlande
Marija Filippowna Limanskaja,  missbräuchlich als An(n)a Pawlowna bezeichnet